«One Step Too Far» () — четвёртый и финальный сингл британской электронной группы Faithless с альбома Outrospective при участии британской певицы Дайдо, вышедший в апреле 2002 года.

Дайдо регулярно появляется на альбомах Faithless. В «One Step Too Far» она исполняет ведущую партию, Макси Джаз — короткий речитатив. Сингл-версия сильно отличается от альбомной. Композиция заняла 4-е место в британском чарте, американском, венгерском и бельгийском чартах и покорила ирландский танцевальный чарт. В чарте «Еврохит Топ 40» Европы Плюс композиция достигла 9-й строчки.

Режиссёр видеоклипа — Лиз Фридлендер.

Список композиций 

Британский CD-сингл
 «One Step Too Far» (Radio Edit) — 3:24
 «One Step Too Far» (Rollo & Sister Bliss Mix) — 7:43
 «One Step Too Far» (Alex Rah Mix Edit) — 8:48

Австралийский CD-сингл
 «One Step Too Far» (Radio Edit) — 3:24
 «One Step Too Far» (Rollo & Sister Bliss Mix) — 7:43
 «One Step Too Far» (Alex Neri Club Rah Mix Edit) — 8:48
 «One Step Too Far» (Absolute Beginners Mix) — 6:32
 «One Step Too Far» (CD-Rom Video) — 3:34

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни по алфавиту
Песни 2002 года
Синглы по алфавиту
Песни на английском языке